

Patronyme 
 
 Michel Le Tellier (1603-1685), homme d’État français ;
 Pierre Le Tellier (), compositeur français ;
 Pierre Le Tellier (1614-v. 1702), peintre français ;
 François Michel Le Tellier de Louvois (1641-1691), homme d’État français ;
 Charles-Maurice Le Tellier (1642-1710), archevêque de Reims ;
 Michel Le Tellier (1643-1719), confesseur jésuite français ;
 Louis-Nicolas Le Tellier de Souvré (1667-1725), officier et abbé français ;
 Louis-François-Marie Le Tellier de Barbezieux (1668-1701), fils de Louvois, secrétaire d'État de la Guerre français ;
 Camille Le Tellier de Louvois (1675-1718), abbé de Bourgueil ;
 Louis Charles César Le Tellier (1695-1771), maréchal de France ;
 François-Louis Le Tellier (1704-1767), secrétaire d'État à la guerre ;
 François-César Le Tellier de Courtanvaux (1718-1781), militaire et astronome français ;
 Charles-Constant Le Tellier (1768-1846), écrivain français ;
 Louis Le Tellier (-1785), architecte français ;
 Désiré Le Tellier-Belladame (1809-1887), peintre romantique français ;
 Hervé Le Tellier (1957-), écrivain français de l’Oulipo ;
 Sophie Le Tellier (), actrice française.